Czarna (gemeente in powiat Bieszczadzki)
 Czarna (gemeente in powiat Dębicki)
 Czarna (powiat Dębicki)
 Czarna (gemeente in powiat Łańcucki)
 Czarna (powiat Bieszczadzki)
 Czarna (powiat Konecki)